Bloedonderzoek
 Bloedrecht, een van de bewijsmiddelen in het middeleeuws strafrecht